Goldstaub steht für:
 Goldstaub, extrem feinkörniges Gold
 Leo Goldstaub (20. Jhdt.), deutscher Zeitungsverleger